Иван Димитров Караманджуков е български революционер, четник на Петко войвода, деец на Върховния македоно-одрински комитет и Вътрешната македоно-одринска революционна организаци в Пашмаклийско.

Биография 

Караманджуков е роден в ахъчелебийското (пашмаклийско) село Чокманово, тогава в Османската империя. Става четник на капитан Петко войвода. Твърд противник на Салих паша Сиврия и за това участва в дейността на Върховния македоно-одрински комитет. Влиза в основания в Чокманово революционен комитет на ВМОРО. В 1901 година по време на Пашмаклийската афера е осъден на 15 години затвор. Амнистиран е в края на март 1904 година.

Иван и Стойка Караманджукови са родители на учителите и революционери Христо Караманджуков (1876-1952) и Атанас Караманджуков (1888-1952).

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМОК
Български революционери от Тракия
Четници на Петко войвода
Хора от област Смолян